Carl Lauenstein ist der Name folgender Personen:

* Carl Lauenstein (Mediziner) (1850–1915), deutscher Chirurg
 Carl Lauenstein (Politiker) (1919–2009), deutscher Politiker (DP), MdL Niedersachsen